Wayne Keon (Pembroke, Ontàrio, 1946) és un escriptor canadenc d'ètnia nipissing. Treballa com a auditor d'una empresa minaire, i també compon cançons i poemes.

Obra 
 1997 Poetry MY SWEET MAIZE, poetry & short stories Collection of poetry Wayne Keon. The Mercury Press Toronto, Canada 
 1993 Poetry STORM DANCER, poetry & short stories Collection of poetry Wayne Keon. The Mercury Press Toronto, Canada 
 1990 Poetry SWEETGRASS II, poetry & short stories Collection of poetry Wayne Keon. The Mercury Press Toronto, Canada 
 1988 Novel - fiction THUNDERBIRDS OF THE OTTAWA Fictional account of a Canadian of native descent with a contemporary historical setting in the Ottawa Valley region. Co-authored by Wayne Keon and Orville Keon Highway Bookshop, Cobalt, Ontario 
 1972 Poetry SWEETGRASS, a modern anthology of Indian Poetry Collection of poetry written by three members of the Keon family. Orville Keon and two sons Wayne Keon and Ronald Keon collaborated WOK Books, Elliot Lake, Ontario

Enllaços externs 
  Biografia 

Escriptors amerindis
Escriptors canadencs